Кристен Кристиан Фредерик Скьёрринг (; 10 февраля 1837, Орхус — 20 декабря 1893, Копенгаген) — датский скрипач и композитор.

Сын музыканта. Учился игре на скрипке у своего отца, с 14-летнего возраста продолжил занятия в Копенгагене. В 1858 поступил в Королевскую капеллу, с 1870 г. её первая скрипка. Одновременно выступал как ансамблевый исполнитель в составе квартетов и трио вместе с Францем Ксавером Нерудой, также предварял лекциями концерты квартета Неруды. Был придворным музыкантом королевы Луизы. Преподавал частным образом и, с 1884 г., в копенгагенском Институте слепых. Среди учеников Скьёрринга — Август Энна.

Автор ряда камерных сочинений для своего инструмента, наиболее известны «Шесть северных мелодий» ().

Кавалер ордена Данеброг (1879).

Примечания

Ссылки 
 Schiørring, Christen Christian Frederik // Dansk biografisk Lexikon / Udgivet af Carl Frederik Bricka — Bind. XV — Kjøbenhavn, 1901.

Академические музыканты Дании